Ванамыйза () — эстонский топоним:

 Ванамыйза — деревня в волости Хийумаа, уезд Хийумаа.
 Ванамыйза — деревня в волости Козе, уезд Харьюмаа.
 Ванамыйза — деревня в волости Сауэ, уезд Харьюмаа.
 Ванамыйза — деревня в волости Торма, уезд Йыгевамаа.
 Ванамыйза — деревня в волости Лихула, уезд Ляэнемаа.
 Ванамыйза — деревня в волости Хальяла, уезд Ляэне-Вирумаа.
 Ванамыйза — деревня в волости Пылва, уезд Пылвамаа.
 Ванамыйза — деревня в волости Мярьямаа, уезд Рапламаа.
 Ванамыйза — деревня в волости Вигала, уезд Рапламаа.
 Ванамыйза — деревня в волости Муху, уезд Сааремаа.
 Ванамыйза — деревня в волости Сааремаа, уезд Сааремаа.
 Ванамыйза — деревня в волости Тырва, уезд Валгамаа.
 Ванамыйза — деревня в волости Вильянди, уезд Вильяндимаа.
 Ванамыйза — деревня в волости Рыуге, уезд Вырумаа.

Ванамыйза — бывшая рыцарская мыза в приходе Кейла, уезд Харьюмаа. 
Ванамыйза — бывшая рыцарская мыза в приходе Кирбла, уезд Ляэнемаа. 
Ванамыйза — бывшая рыцарская мыза в приходе Хальяла, уезд Ляэне-Вирумаа. 
Ванамыйза — бывшая рыцарская мыза в приходе Халлисте, уезд Пярнумаа. 

 Ванамыйза — река в уезде Ляэнемаа.